Kesik ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kesik (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Kesik (Tutak), Ortschaft im Landkreis Tutak der türkischen Provinz Ağrı

Kesik ist der Familienname folgender Personen:

 Mesut Kesik (* 2003), deutscher Fußballspieler